Natoli  este un nume. Există mai multe familii cu aceasta numele nasc cu diferite origini astăzi. Numele vine inițial de la forma italiană a numelui francez de Nanteuil (). Această familie a fost o ramură a DuPont familie. Ei au fost cavaler domnuluis Castelului de Nantouillet lângă Paris.

Se poate referi la:

 Amedeo Natoli (1888-1953)
 Gioacchino Natoli (1940), magistrat italian;
 Aldo Natoli (1906-1971), om de afaceri italian;
 Natoli Antonino (1857-1919), financiar și bancher în reasigurare și de proprietate a investitorilor, Franța și Italia
 San Antonino Natoli, italiană religios;
 Francesco Natoli, nobil italian;
 Giacomo Natoli (1846-1896), bancher italian și politician;
 Giovanni Natoli II, nobil italian;
 Giuseppe Natoli (1815-1867), om de stat italian;
 Guido Natoli (1893-1966), bancher italian;
  Luigi Natoli (1799-1875), un prelat catolic italian;
  Luigi Natoli (1857-1941), scriitor italian;
 Vincenzo Natoli (1690-1770), magistrat italian;
  Giovanni Forti Natoli, Prince of Sperlinga;
 Gioacchino Natoli, președintele Curții de Apel din Palermo.

Vezi și 
 Familie Natoli;
 Natoli Palace în Palermo (Sicilia).

Bancheri francezi
Bancheri italieni
Familia Natoli